Веме (река)
 Веме (департамент)